Leptothyrium är ett släkte av svampar. Leptothyrium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Leptothyrium